Hugo Chávez se puede referir a:

 Hugo Chávez Frías (1954-2013), presidente de la República de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013.
 Hugo de los Reyes Chávez (1933-), político y profesor de educación primaria venezolano, padre de Hugo Chávez.
 Hugo Guillermo Chávez (1976-), exfutbolista mexicano.